Másfélmillió lépés Magyarországon (1979) Rockenbauer Pál sorozata az Országos Kéktúra bejárásáról.
Másfélmillió lépés Magyarországon (2014) Bayer Zsolt sorozata egy Bajától Tokajig tartó útról.

Hasonló 
Másfélmillió lépés Magyarországon – 32 év múlva (2011) Bayer Zsolt sorozata az Országos Kéktúra újbóli bejárásáról.